Krim Belkacem (1922-1970) est un militant nationaliste algérien, un des six fondateurs du Front de libération nationale (FLN) en 1954 et un combattant de la guerre d'indépendance algérienne.

Odonymes 
Le nom de Krim Belkacem est donné, en hommage, à de nombreuses voies de circulation parmi lesquelles :
 la Boulevard Krim Belkacem, à Alger-Centre

Autres 
 Krim Belkacem, film algérien sur Krim Belkacem. 

Homonymie